Натуральне число 228
 228 рік до нашої ери
 228 рік нашої ери